Abrojal puede referirse a:
 Un sitio poblado de abrojos.
 Una cañada que se encuentra en el departamento del departamento de Durazno (Uruguay).
 Una pequeña corriente que desagua en el departamento uruguayo de Río Negro.

Enlaces externos